Муравчик — многозначный термин.

Топоним 
 Муравчик — упразднённый посёлок в Дмитровском районе Орловской области.

Фамилия 
 Муравчик, Борис Николаевич — советский партийный деятель, первый секретарь Смоленского горкома КПСС.
 Муравчик, Джошуа — политолог.